Die Liga 1934 war die achte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 25. März und endete am 18. November 1934.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten in der eingleisigen Liga an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1934 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1934
Fußballsaison 1934